Frog Island ist der Name folgender Inseln:

in Großbritannien:
 Frog Island (Leicester)
 Frog Island (London), eine Insel in der Themse

in den USA:
 Frog Island (Louisiana)
 Frog Island (Maine)
 Frog Island (Minnesota)
 Frog Island (Wisconsin)